Эль-Мардж:

 Эль-Мардж — город в муниципалитете Эль-Мардж, Ливия.
 Эль-Мардж — муниципалитет в Ливии. Столица — город Эль-Мардж.